Az alábbi táblázat Mexikó legnépesebb városait tartalmazza. A lakosság minden esetben csak a legszűkebben vett település (a község központjának) lakossága; Mexikóváros esetén ha egy kerület (delegación) külső településeket is tartalmaz, akkor azok nincsenek beleszámolva.

Források

Települések listái országok szerint
Mexikó települései
Mexikóval kapcsolatos listák